DAC kan syfta på:

 DAC – en kommitté för biståndsfrågor inom OECD, se Development Assistance Committee
 DAC – en kvalitetsbeteckning för österrikiska viner, se Districtus Austriae Controllatus
 DAC – IATA-koden för en flygplats i närheten av Dhaka i Bangladesh, se Hazrat Shahjalal International Airport 
 DAC (fordonstillverkare) – en fordonstillverkare i Rumänien

Se även
D/A-omvandlare – digital/analog-omvandlare, en elektronisk komponent